En mathématiques, plusieurs règles portent le nom de Gottfried Wilhelm Leibniz :
 la règle de Leibniz de dérivation d'un produit de fonctions, de la forme , aussi appelée règle du produit ;
 une règle voisine sur les différences divisées ;
 le critère de convergence des séries alternées, une autre règle de Leibniz ;
 la règle de Leibniz de dérivation sous le signe d'intégration.

Voir aussi 
Formule de Leibniz, qui reprend une liste d'autres identités.

Gottfried Wilhelm Leibniz
Leibniz